Наряду с пониманием того, что права человека являются высшей ценностью, в рамках деятельности ООН был разработан документ в области защиты прав детей.
Данный документ был создан на основе принципа уважения к правам человека, который указывается в преамбуле Устава ООН.
Это был первый нормативно-правовой документ в международном праве, который воспринимал детей, как группу, которая относится к уязвимым слоям, и категорию требующая особую защиту и охрану.
Таким документом стала Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей в 1959 году.
Документ состоит из десяти фундаментальных принципов, которые обеспечивают «счастливое детство» и содержат перечень прав детей для их полноценного развития. Отличительной особенностью документа, является то, что в нём указываются действия сторон, которые отвечают за реализацию данных прав .
Декларация включает в себя преамбулу и принципы, направленные на защиту и охрану прав детей, как на национальном, так и на международном уровнях, «без каких-либо исключений или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребёнка или его семьи»

Декларации ООН